Agris (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Agriș (Cluj), een plaats in het Roemeense district Cluj
 Agriș (Satu Mare), een plaats in het Roemeense district Satu Mare
 AGRIS (database), database International System for Agricultural Science and Technology